Centauro del Norte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Centauro del Norte, Campeche, Carmen, 
 Centauro del Norte, Sonora, Cajeme, 

Robotskapade Mexikoförgreningar